Csernus Sándor (1910–1982), névváltozata: Csanádi, festőművész
Csernus Sándor (1950–) történész, habilitált tanszékvezető egyetemi docens, dékán
Csernus Sándor (1954–) egészségügyi szakjogász, ügyvéd